Grup Ronamusa Barcelona, 1970-1990. Estudi de disseny creat pels dissenyadors industrials i interioristes Antoni Bonamusa Homs (Barcelona 1929), Ramon Castells Molist (Barcelona, 1939) i Juan Pinell Escartín (Barcelona, 1935). Tots ells ja havien col·laborat abans de la creació del grup. Els seus camps d'actuació eren, principalment, l'interiorisme i el disseny industrial. En aquest segon sector els seus treballs s'han desenvolupat en relació a l'interiorisme i l'arquitectura (llums, mampares, mobles, manetes i tiradors„ accessoris de bany, etc.). Han col·laborat principalment amb empreses de mobiliari i (Tramo, Grassoler, etc.). Els seus productes han estat seleccionats i guardonats en nombroses ocasions pels Premis Delta de l'ADI/FAD.

Entre els seus dissenys podem citar el llum dirigible (1970) i el cendrer paperera Drac (1994).

Referències

Enllaços externs 
 Fitxa  a la col·lecció de disseny industrial del Disseny Hub Barcelona

Empreses de Barcelona desaparegudes
Estudis de disseny de Barcelona